Medon är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1833. Medon ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Medon